Sedna puede referirse a:

 Sedna, un cuerpo espacial transneptuniano.
 Sedna, el nombre de dos reyes mitológicos de Irlanda.
 Sedna, una deidad femenina perteneciente a la mitología inuit.
 Sedna, una banda de thrash metal de Barcelona.
 Sedna, software continuador de Visual FoxPro.